Gott schützt die Liebenden steht für:

 Gott schützt die Liebenden (Roman), Roman von Johannes Mario Simmel (1957)
 Gott schützt die Liebenden (1973), deutscher Film von Alfred Vohrer 
 Gott schützt die Liebenden (2008), deutscher Film von Carlo Rola